Damernas kvaltävling i gymnastik vid olympiska sommarspelen 2000 hölls den 17 september i Sydney SuperDome.

Resultat

Finalister

Lagmångkamp

Individuell mångkamp

Hopp

Barr

Bom

Fristående

Referenser
- Artistic gymnastics